Simrishamn (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Simrishamn (stad), de hoofdplaats van deze gemeente.